Der DFB-Pokal der Frauen 1999 wurde vom 1. FFC Frankfurt gewonnen. Für den 1. FFC war es der erste Pokalsieg. Das Finale gewann man durch einen 1:0-Sieg gegen den Titelverteidiger FCR Duisburg. Die Saison begann man noch unter dem alten Namen SG Praunheim. Die große Überraschung des Wettbewerbs war Hertha Zehlendorf. Die Berlinerinnen warfen zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale war gegen den späteren Sieger allerdings Endstation.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

 Sieg nach Verlängerung

Qualifikation 

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 16. und 17. August 1998.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 29. November 1998.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 28. Februar 1999.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 4. April 1999.

|}

Finale

Weblinks 
 

1998
Fußballsaison 1998/99